Karlsson på taket kan syfta på:

Karlsson på taket – en svensk fiktiv figur
Karlsson på taket (2002) – en tecknad film
Karlsson på taket (animerad TV-serie) – en animierad TV-serie från 2002
Erik Carlsson (rallyförare)  – som brukade kallas Carlsson på taket

Se även
Världens bästa Karlsson